Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах 2012 — 44-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Хьюстоне, США, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2012 году турнир прошёл с 9 по 15 апреля.

Первой ракеткой одиночного турнира был Марди Фиш (тогдашняя 9-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Хуан Монако выигрывает свой 1й титул в этом году, и 3й за карьеру.
 Джон Изнер уступает седьмой из своих десяти финалов в основном туре ассоциации.
 Джон Изнер благодаря выходу в финал стал первой ракеткой США и расположится на 9й позиции в рейтинге ATP.

Парный разряд

Факты 
 Джеймс Блэйк выигрывает свой 1-й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 6-й за карьеру.
 Сэм Куэрри выигрывает свой 2-й турнир на парных соревнованиях ассоциации в году и 5-й за карьеру.

См. также 
 Чемпионат США по теннису среди мужчин на грунтовых кортах

 Мировой тур ATP 2012

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

США
Теннис
Апрель 2012 года
2012